Les îles d'Islande sont toutes nées du volcanisme issu de la conjonction des effets d'un point chaud et d'une dorsale océanique. Groupées autour de l'île principale de l'Islande, quelques petites îles dont la taille n'est pas significative se situent non loin des côtes de la terre principale dans les fjords ou dans le prolongement des caps. Le seul groupe d'îles identifié comme étant un archipel est celui des îles Vestmann situé au large de la côte Sud de l'île principale de l'Islande.

Classement des îles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Géographie de l'Islande

Source 
  

Islande